Solisko (635 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Solisko (1031 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Solisko (1057 m) – szczyt w Górach Czerchowskich
 Solisko (752 m) – szczyt w Górach Stolickich na Słowacji
 Solisko (1123 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Zobacz też
Grań Soliska – grań w Tatrach Wysokich na Słowacji.